Le Championnat du Portugal de football 1969-1970 est la  de la compétition qui voit la victoire du Sporting Portugal.

Classement 

|}

1969-1970
Championnat Portugal Football 1969-1970 D1
Championnat Portugal Football 1969-1970 D1
Portugal
Portugal